ViRUS! (Вируc) es una banda rusa integrada por Yuri Stupnik (tecladista), Andrey Gudas (arreglista) y Olga Kozina (cantante). Era popular en 2001. El proyecto estaba produciendo techno basado en la música pop rusa, similar a Ruki Vverh en el momento.

Historia 
Yuri y Andrey asistieron a la misma Escuela Superior en Zelenograd (cerca de Moscú) en 1997, de esa es la forma en que se conocieron. Uno de ellos era el DJ y otro de ellos se dedicaba a la creación de música por computadora. Yuri tuvo el sueño en el que el visualizaba a una mujer para dar voz a sus canciones.

Empezaron a buscar alrededor y, finalmente, encontró a una niña de secundaria, Olga Vladimirovna Kozina (Laki), que estaba cantando en la Casa de la Cultura de Zelenograd. Así es como empezaron a trabajar juntos. 
El nombre del primer grupo fue "Akvarel" (Acuarela) y después de que ellos mismos se llamaban "Vot Tak" (Menos Mal). Su primer lugar de trabajo estaba en el apartamento de Yuri, que realmente molesto a sus padres. Se trabajó mucho y finalmente en 1998 su banda fue encontrada por los productores Igor Seliverstov y Leonid Velichkovskiy.
 
El Grupo decidió cambiar el nombre a "ViRUS!" y su álbum debut, "Tu no me buscas" (Ты меня не ищи) pronto fue puesto en libertad. Este álbum atrajo el éxito y la popularidad a la recién creada banda. 

ViRUS! Ah creado diferentes éxitos en su país tales como "Schastye (Счастье [Felicidad])", "Poproshu Tebya (Попрошу Тебя [Te voy a preguntar)", "Papa (Папа [Papá)", y "Vse Proidyot (Всё пройдёт [Todo pasara])".

Virus (Вирус) Discography 
 1999: Tu no me buscas (Ты меня не ищи)
 2000: Llámame (Позови меня)
 2000: Dame (Дай мне)
 2002: Virus de Felicidad (Вирус счастья)
 2003: Hermano Menor (Братишка)
 2005: Boom boom boom (Бум-бум-бум)
 2005: Mi Héroe (Мой герой)

1999 Do not try to find me 
 1 Интро / Intro
 2 Все пройдет / Vse proydet
 3 Без любви / Bez lyubvi
 4 Игра / Igra
 5 Помоги / Pomogi
 6 Ручки / Ruchki
 7 Мама / Mama
 8 Нежное солнышко / Nezhnoe solnyshko
 9 Письмо / Pis'mo
 10 Я люблю / Ya lyublyu
 11 Вирус А / Virus A

2000 Call Me 
 1 Интро / Intro
 2 Нарисуй / Narisuy
 3 Не верь / Ne ver'
 4 Почему? / Pochemu?
 5 Мишени / Misheni
 6 Бросай скорей / Brosay skorey
 7 Позови меня / Pozovi menya
 8 Отпускаю / Otpuskayu
 9 Поппури (инструментальная версия) / Poppuri (instrumental'naya versiya)
 10 Ножки II / Nozhki II
 11 Вирус С / Virus S
 12 Гимн LG / Gimn LG

2000 Day Mne 
 1 Интро / Intro
 2 Папа / Papa
 3 Весна / Vesna
 4 Дай мне / Day mne
 5 Без любви / Bez lyubvi
 6 Ручки (remix) / Ruchki (remix)
 7 Shaynalee gerena Deida
 8 Ножки / Nozhki
 9 Kап-кап / Kap-kap / Tear Drops
 10 Я не могу / Ya ne mogu
 11 Нежное солнышко / Nezhnoe solnyshko
 12 Все пройдет (remix) / Vse proydet (remix)
 13 Вирус В / Virus V

2002 Virus of Happiness 
 1 Интро / Intro
 2 Счастье / Schast'e
 3 Без тебя / Bez tebya
 4 Я знаю / Ya znayu
 5 Подари мне / Podari mne
 6 Вирус е / Virus e
 7 Детские слезы / Detskie slezy
 8 Корабли / Korabli
 9 Не попрошу / Ne poproshu
 10 Попрошу (remix) / Poproshu (remix)
 11 Счастье (remix) / Schast'e (remix)

2003 Bratishka (Pequeño Hermano) 
 1 Братишка / Bratishka (Hermanito)
 2 Прогульщица / Progul'shchitsa (Cobarde)
 3 Лишь о тебе / Lish' o tebe (Solo para ti)
 4 Города / Goroda (Ciudades)
 5 День рожденья / Den' rozhden'ya (Día de Cumpleaños)
 6 Не нужен мне / Ne nuzhen mne (Yo no necesito)
 7 Фотография / Fotografiya (Retrato)
 8 Непослушная / Neposlushnaya (Travesuras)
 9 Не понимаю / Ne ponimayu (No lo entiendo)
 10 Лучшая подруга / Luchshaya podruga (Mejor amiga)
 11 Не грусти / Ne grusti (No te entristezcas)
 12 Наоборот / Naoborot (Por el contrario)
 13 Без тебя (ремикс) / Bez tebya (remiks) (Sin ti Remix)
 14 Вирус F / Virus F

2005 Bum Bum Bum 
 1 Фиолетовый змей / Fioletovyy zmey (Serpientes moradas)
 2 Новый год / Novyi god (Año Nuevo)
 3 Бум-Бум-Бум / Bum-Bum-Bum (Bum! Bum! Bum!)
 4 Не грусти / Ne grusti (No estes triste)
 5 Тебя не надо больше мне / Tebya ne nado bol'she mne (No necesitas más de mi)
 6 Дважды два четыре / Dvazhdy dva chetyre (Dos por dos son cuatro)
 7 Ухожу / Uhozhu (Me voy)
 8 Первая любовь Pervaya lyubov' (Primer Amor)
 9 Не твоя / Ne tvoya (No tuya)
 10 Сделай меня взрослой / Sdelay menya vzrosloy (Hazme adulto)

2005 Moi Geroi 
 Одинокая / Odinokaya (Sola)
 Одна минута / Odna minuta (Unos Minutos)
 Даже не думай / Dazhe ne dumay (Ni siquiera pensarlo)
 Лето / Leto (Verano)
 Не могу без тебя / Ne mogu bez tebya (No puedo sin ti)
 Футбол / Futbol (Futbol)
 Подожди / Podozhdi (Espera)
 Weekend (Fin de semana)
 Лето (HOT mix) / Leto (HOT mix) (Verano)
 Мой герой / Moy geroy (Mi Héroe)
 Ты меня не ищи '04 / Ty menya ne ishchi '04 (Tu no me buscas)
 Иван (feat. Цветкоff) / Ivan (feat. Tsvetkoff)
 Не лечи / Ne lechi (No llores)
 Тайна / Tayna (Secreto)

Enlaces externos 
 ViRUS! Sitio web oficial (en ruso).

Grupos de música de Rusia